Малашкина

 Малашкина — женская форма фамилии Малашкин
 Малашкина — прежнее название деревни Малашково в Торопецком районе Тверской области.